Noop — Язык программирования, разработанный компанией Google.
 NOP — Команда «No Operation».